Mühltalbach ist ein Gewässername:

 Mühltalbach (Ammersee), südsüdöstlicher Zufluss des Ammersees bei Herrsching am Ammersee, Landkreis Starnberg, Bayern
 Mühltalbach (Inn), auf dem Oberlauf in Österreich Hagenbach, rechter Zufluss des Inns in Passau, Bayern
 Mühltalbach (Radolfzeller Ach), rechter Zufluss des hier noch Talbach genannten Saubachs (zur Radolfzeller Aach) bei Biesendorf, Stadt Engen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Mühltalbach (Rhein), linker Zufluss des Mittelrheins in Boppard, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Mühltalbach (Stuhlfeldner Bach), rechter Oberlauf des Stuhlfeldner Bachs (zur Salzach) bei Stuhlfelden, Bezirk Zell am See, Bundesland Salzburg

 Mülitalbach, linker Zufluss der Wigger zwischen Vordereimatt und Willisau, Bezirk Willisau, Kanton Luzern

Siehe auch:
 Mühlbach
 Mühlbachtal
 Mühltal